Alexis González puede referirse a:

 Alexis González (rockero): rockero chileno.
 Alexis González (voleibolista): voleibolista argentino.